Horrichem ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Horrichem (1598–1661), Fünfunddreißigster Abt der ehemaligen Prämonstratenserabtei Steinfeld
 Stephan Horrichem (1607–1686), Prior des Prämonstratenserklosters Reichenstein